Чинь:

 Чинь () — вьетнамская фамилия, соответствующая китайской фамилии Чжэн (郑).
 Князья Чинь — семья, контролировавшая часть территории страны в XVI—XVIII веках.
 Чинь Хынг Нгау () — деятель вьетнамского освободительного и анархистского движения, публицист.
 Чинь, Ван Кан Жозеф-Мари (; 1921—1990) — вьетнамский кардинал.
 Чинь, Ньы Кхюе Жозеф-Мари (; 1898—1978) — первый вьетнамский кардинал.
 Чинь Тхинь (; 1926—2014) — вьетнамский киноактёр, народный артист Вьетнама.
 Чинь Тхи Нго (1931—2016) — вьетнамский диктор.